Bamber se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Roger N. Bamber
 Ruth C. Bamber